Varro – specie aliena di Star Trek
 Varro – personaggio di Stargate
 Johnny Varro – pianista jazz statunitense
 Varro – nome latino dello storico e letterato romano Marco Terenzio Varrone